Флаг муниципального образования Бокситого́рский муниципальный район Ленинградской области Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Ныне действующий флаг утверждён 21 октября 2015 года решением совета депутатов Бокситогорского муниципального района № 110 и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 10631.

Описание 
Описание первого флага, утверждённого 6 июня 2007 года решением совета депутатов Бокситогорского муниципального района № 207, гласило:

«Флаг Бокситогорского муниципального района Ленинградской области представляет собой прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, воспроизводящее композицию гербового щита, дополненную расположенными вдоль древка и свободного края полотнища красными полосами, каждая из которых занимает 1/6 полотнища».

Описание флага, утверждённого 21 октября 2015 года, гласит:

«Флаг Бокситогорского муниципального района Ленинградской области представляет собой прямоугольное полотнище с отношением ширины флага к длине − 2:3, воспроизводящее композицию герба Бокситогорского муниципального района Ленинградской области в белом, зелёном, чёрном и красном цветах».

Геральдическое описание герба гласит: «В серебряном поле на зелёном холме, обременённом тремя тонко окаймлёнными серебром червлёными ромбами в пояс, чёрный стоящий медведь, сопровождаемый пятью зелёными елями (двумя, одной, и двумя)».

Символика 
Флаг разработан на основе герба Бокситогорского муниципального района Ленинградской области.

На зелёном холме, который символизирует начало Валдайской возвышенности, изображён стоящий медведь — символ силы, упорства и честности.

На фоне холма условные обозначения залежей бокситов — основы промышленности района.

Ели символизируют лесное богатство района.

Красный цвет — символ мужества, самоотверженности, геройства, справедливой борьбы и жизни.

Зелёный цвет символизирует природу района. Зелёный цвет также символ здоровья.

Белый цвет (серебро) — символ простоты, совершенства, мудрости, благородства, мира, взаимосотрудничества.

Чёрный цвет символизирует благоразумие, мудрость, скромность, честность и вечность бытия.

См. также

Примечания 

Флаги с изображением медведя
Флаги с изображением ели